Damallsvenskan 2021 var den 34:e säsongen av Damallsvenskan, Sveriges högsta division i fotboll för damer. Säsongen inleddes den 17 april 2021, och blev den sista upplagan med 12 lag innan serien utökades till 14 lag till säsongen 2022. Detta innebär att enbart det sist placerade laget efter säsongens slut flyttades ner till Elitettan 2022. Regerande mästare är BK Häcken som under Damallsvenskan 2020 gick under namnet Kopparbergs/Göteborg FC, innan klubbens verksamhet anslöts till BK Häcken i januari 2021.

Förlopp
Den 10 oktober sattes nytt publikrekord för damallsvenskan, då 18 537 åskådare såg matchen mellan Hammarby IF - AIK (4-1), på Tele2 Arena i Stockholm. Det tidigare rekordet låg på 9413 åskådare, som uppnåddes vid seriefinalen 2008 mellan Linköpings FC och Umeå IK.

FC Rosengård säkerställde ligatiteln med två omgångar kvar, och blev därmed svenska mästare efter att ha besegrat Piteå IF med 3-2 den 17 oktober.

Lag
12 lag deltar i serien, varav tio av de högst placerade lagen från fjolårets säsong i Damallsvenskan samt de två uppflyttade lagen från Elitettan – AIK, och Hammarby IF.

Städer och Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningslista

Se även
 Allsvenskan 2021
 Elitettan 2021
 Superettan 2021
 Division 1 2021 (herrar)
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022 (damer)

Källor
 Damallsvenskan.se

Referenser

Fotboll i Sverige 2021
Fotbollssäsongen 2021
2021